François kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean François
 Louis Ernst Eugène François

Robotskapade auktorsförkortningar